— японский астроном и первооткрыватель астероидов. Большую часть жизни работал учителем в средней школе «Nada High School» в городе Кобе в префектуре Хиого. Совместно с другими японскими астрономами, открыл в общей сложности 13 астероидов. C 1992 года вместе с коллегами Коё Каваниси и Мацуо Сугано несколько раз посещал место падения Тунгусского метеорита. Известный популяризатор астрономии в Японии.
 
В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Масанору Мацуяма
 Сэйдзи Уэда
 Осаму Мурамацу

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов